(La Faim en anglais) est le titre original de :

 , titre original des Prédateurs, film américano-britannique de Tony Scott sorti en 1983 ;
 , titre original des Prédateurs, série télévisée britannique et canadienne.

Voir aussi